Juuso Hietanen (né le  à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HPK Hämeenlinna, il commence sa carrière en senior avec l'équipe première en 2004. Le HPK remporte le titre national en 2006. À partir de 2007, il tente des expériences à l'étranger dans l'Elitserien et la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2003-2004|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2004-2005|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 15|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Haukat Järvenpää || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 55|| 2|| 10|| 12|| 30|| 13|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2006-2007|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 49|| 5|| 16|| 21|| 28|| 9|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| Brynäs IF|| Elitserien|| 54|| 6|| 20|| 26|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Brynäs IF|| Elitserien|| 54|| 3|| 15|| 18|| 44|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2009-2010|| Brynäs IF|| Elitserien|| 55|| 12|| 17|| 29|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 2010-2011|| HV71|| Elitserien|| 55|| 10|| 23|| 33|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 47|| 5|| 26|| 31|| 18|| 13|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 52|| 4|| 19|| 23|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 54|| 10|| 23|| 33|| 18|| 7|| 0|| 3||3 || 0
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 57|| 8|| 19|| 27|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 57|| 8|| 8|| 16|| 43|| 10|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 57|| 12|| 18|| 30|| 22|| 9|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 47|| 8|| 12|| 22|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 55|| 6|| 13|| 19|| 14|| 11|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 60|| 13|| 25|| 38|| 28|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 55 || 6 || 20 || 26 || 14 || 10 || 1 || 0 || 1 || 4

Au niveau international 

| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| -3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 4|| 5|| 0|| -2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 8|| +1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 4|| 6|| 6|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| +7|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 0|| +4|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1985
Naissance à Hämeenlinna
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Brynäs IF
Joueur du HV 71
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022